Astracantha adscendens  — вид кустарничков рода астраканта семейства . 

Ранее вид относили к обширному роду астрагал (Astragalus) в связи с чем во многих источниках именуется Астрагал восходящий (Astragalus adscendens). 
Некоторые источники не признают данный вид и считают его синонимом .

Таксономия 
, Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 19: 4. 1983.
Синонимы

Описание 
Произрастает на территории Ирана и Ирака. 

Многолетие растения высотой около 20 см с прямым ветвистым стеблем. Листья перистые с мелкими колючими прилистниками овальной формы. Цветки мелкие.

Издавна служили источником камеди трагакант (Gummi Tragacanthae), так же шли на корм животных.

Примечания

Литература 
 C. C. Townsend, Evan Guest Flora of Iraq. Vol.3

Ссылки 
 
 
Мотыльковые